Saint-Germain-Laval (Loire), uma comuna do departamento de Loire.
 Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne), uma comuna do departamento de Seine-et-Marne.